Запотан има више значења:

 Запотан (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Запотан (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Запотан (Коавајана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Запотан (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Запотан (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику